Il doppio del torneo di tennis Mumbai Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Byron Black e Wayne Black che hanno battuto in finale Neville Godwin e David Nainkin 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Jim Pugh (semifinali)
 Byron Black /  Wayne Black (Campioni)

 Clinton Ferreira /  Leander Paes (quarti di finale)
 Sander Groen /  Stéphane Simian (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1995